José Luis García es el conjunto de un nombre propio compuesto José-Luis y primer apellido García que puede referirse a:

Personas 
 José Luis García de Arboleya (1943-), político español.
 José Luis García Asensio (1944-), violinista español.
 José Luis García Cossio (Selu),  chirigotero del Carnaval de Cádiz.
 José Luis García Delgado (1944-), economista y profesor universitario español.
 José Luis García Ferrero (1929), veterinario y político español.
 José Luis García García,  (1941-2020), antropólogo astur, catedrático emérito de la Universidad Complutense
 José Luis García Garrido (1937-), catedrático español.
 José Luis García Herrera (1964-), poeta español.
 José Luis García López (1948-), artista de cómics español.
 José Luis García Mato (1924-1980), un escritor y poeta español.
 José Luis García Martín (1950-), poeta, escritor y crítico literario español.
 José Luis García Raya (1941-2009), político español.
 José Luis García Rúa (1923-), filósofo anarquista español.
 José Luis García Zalvidea (n/d), político mexicano - Senador por Quintana Roo durante 2006-act.

Deportistas 
 José Luis García (n/d), beisbolista dominicano.
 José Luis García Cortina (n/d), futbolista mexicano.
 José Luis García Traid (1936-), futbolista y entrenador español.
 José Luis García (1950-), boxeador venezolano.
 José Luis García Cruz (1973-), beisbolista, lanzador zurdo mexicano apodado 'El Chicken'.
 José Luis García (1985-), futbolista argentino (:w:en).
 José Luis García del Pozo Recio (1991-), futbolista español.

Cineastas 
 José Luis García (n/d), productor de cine español.
 José Luis García (n/d), director de cine argentino.
 José Luis García Agraz (1952-), director de cine mexicano.
 José Luis García Muñoz, más conocido como José Luis Garci (1944-), productor, crítico, presentador de televisión, autor literario, guionista y director de cine español.
 José Luis García Pérez (1972-), actor español.
 José Luis García Sánchez (1941-), director de cine español.